Suning.com – società ad azionariato diffuso cinese che opera nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici e prodotti elettronici
Suning Holdings Group – holding cinese